Municipio IX (2001-2013)
 Municipio IX (2013)